La Copa de la UEFA 1980-81 se disputó entre septiembre de 1980 y mayo de 1981, con la participación total de 64 equipos distintos, representantes de 31 federaciones nacionales afiliadas a la UEFA.

La final, disputada a doble partido el 6 y el 20 de mayo de 1981 enfrentó al Ipswich Town FC y al AZ '67 Alkmaar, con victoria del equipo inglés por un marcador global de 5-4.

Primera ronda

Segunda ronda

Rondas finales

Final

Ida

Vuelta

Máximos goleadores 

Copa de la UEFA
Copa de la UEFA
Copa de la UEFA